Фране може да се односи на:

 Фране (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фране (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Фране Рењи, насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Фране Матошић, југословенски фудбалски репрезентативац